Naselja u Hrvatskoj:
Martinac (Čazma), gradsko naselje Čazme
Martinac (Veliko Trojstvo), naselje u općini Veliko Trojstvo

Osobe:
 Martinac, Ante, (1944 - 2006) hrvatski sportski djelatnik, povjerenik 1. HNL
 Martinac, Boris, hrvatski klizački reprezentativac
 Martinac, Duško, hrvatski malonogometni reprezentativac
 Martinac, Goran, hrvatski glazbeni urednik, aranžer i producent, dobitnik Porina
 Martinac, Ivan, (1938 - 2005) hrvatski arhitekt, filmski redatelj, scenarist, montažer i pjesnik
 Martinac Kralj, Lada, hrvatska dramaturginja
 Martinac, dr. Miran, hrvatska liječnik, ravnatelj Kliničke bonice Merkur
 Martinac, dr. Pero, hrvatski liječnik, predstojnik Klinike za kirurgiju Kliničke bonice Dubrava
 Pop Martinac, (XV/XVI. st.) svećenik, autor znamenitog zapisa o Krbavskoj bitci u Novljanskom II. brevijaru iz 1495.
 Zglav-Martinac Helga, hrvatska arheologinja i viša kustosica Muzeja grada Splita